Heroiske (în ) este localitatea de reședință a comunei Heroiske din raionul Sakî, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Heroiske era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Heroiske, Heroiske
Heroiske, Heroiske, Sakiî
Heroiske, Heroiske, Sakiî, Crimeea